Raynal ist der Name folgender Personen:

 Aline Marie Raynal (* 1937), französische Botanikerin
 David Raynal (1840–1903), französischer Politiker
 Frédérick Raynal (* 1966), französischer Computerspielentwickler
 Guillaume Thomas François Raynal (1713–1796), französischer Schriftsteller
 Jean Raynal (* 1932), französischer Radrennfahrer
 Mathieu Raynal (* 1981), französischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Maurice Raynal (1884–1954), französischer Kunstkritiker, Wegbereiter des Kubismus
 Patrick Raynal (* 1946), französischer Kriminalautor
 Paul Raynal (1885–1971), französischer Dramatiker.
 Pierre Raynal (1920–2008), französischer Politiker
 René Raynal (1914–2002), französischer Geowissenschaftler
 Sylvain Eugène Raynal (1867–1939), französischer Kommandant (Verdun)

Siehe auch:
 (11039) Raynal, Asteroid des Hauptgürtels